«Martyr» () — песня британской группы Depeche Mode.

Песня выпущена 30 октября 2006 года в качестве неальбомного сингла в поддержку сборника The Best Of, Volume 1. 45-й официальный сингл группы. Издан в трёх форматах: CD-сингл, CD-макси и DVD-сингл. Также было ограниченное издание double-12" сингл (L12BONG39), включающее четыре ремикса более ранних песен Depeche Mode.

Описание 
Рабочее название песни «Martyr for Love», была записана в период сессии к Playing the Angel. , сессионный музыкант, принимавший участие в записи Playing the Angel в интервью вспоминал, что она рассматривалась группой как первый сингл с Playing the Angel, но в итоге не вписалась в общий фон звучания альбома.

В представленном на сингле музыкальном материале нет других песен; би-сайды — ремиксы титульной композиции. В двух вариантах издания (европейское издание в формате семидюймовой грампластинки и в ограниченном издании CD-сингла) также имеется ремикс на «Never Let Me Down Again».

«Martyr» стал у Depeche Mode 35-м по счёту синглом, попавшим в UK Top 20.

На обложке пластинки — негатив фотографии распустившегося цветка белой розы, позитив этого снимка изображён на конверте сборника The Best Of, Volume 1.

Изначально видеоклип к «Martyr» был снят . По его словам, он был выбран после того, как Дэйв Гаан высоко оценил его видео на песню The Knife «Silent Shout». Клип был снят в Гётеборге, Швеция, участники группы на нём не появляются. Затем группа забраковала это видео, заменив его видеомонтажом Роберта Чендлера, в котором создаётся видимость, что Дэйв Гаан поёт песню. Этот эффект был достигнут за счёт воспроизведения ряда коротких отрывков из предыдущих клипов Depeche Mode самых разных периодов, в которых Дэйв или произносит слова, присутствующие в тексте «Martyr», или его губы движутся подобным образом, как будто он их произносит. Релиз видео прошёл 8 октября 2006 года.

Форматы и списки композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode
 

Синглы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode